Tacuba kan syfta på:

 Tacuba, El Salvador, ort och kommun i Departamento de Ahuachapán, 
 Tacuba, Mexico City, ett distrikt i Mexico City
 Tacuba, Puebla, ort i delstaten Puebla i Mexiko,